Юрий Иванович Николаев (28 июля 1935, Саратов — 5 июля 1981, Холмск) — советский поэт и журналист. Член Союза писателей СССР (1973). Отец композитора и певца Игоря Николаева.

Биография 
Юрий Николаев родился 28 июля 1935 года в Саратове.

В 1951 году переехал в Холмск, где заочно окончил среднюю школу. Работал техником на судах Сахалинского морского пароходства, техником-метеонаблюдателем.

С 1957 года Николаев работал в редакции газеты «Сахалинский моряк», с 1962 — ответственным секретарём.

С 1960 года — член Союза журналистов СССР.

Писал стихи о море.

Дружил и работал с сахалинскими поэтами: Валерием Шульжиком, автором сказки про поросёнка Фунтика, Игорем Арбузовым, который позже стал ведущим программы «Добрый вечер, Москва», Игорем Губерманом т др.

Ребята всем коллективом человек в десять на «рафике» или «козлике», выделенном им местным Домом радио, разъезжали по городам и посёлкам острова и читали свои стихи в клубах и пансионатах. Это были 70-е годы, время бесшабашное и беззаботное. Простые сахалинцы смотрели на этих поэтов как на избранных. Да они, наверное, такими и были — в общей массе работяг и моряков, населявших тогда Сахалин.

С 1965 года работал в газете «Коммунист» (в настоящее время — «Холмская панорама»).

С 1969 года работал в Сахалинском отделении «Дальиздата».

Работал помощником секретаря обкома КПСС.

В 1970 году окончил факультет журналистики заочной высшей партийной школы при ЦК КПСС. Член Союза писателей СССР (март 1973).

В январе 1979 года бюро обкома КПСС рекомендовало его для работы на судах транспортного флота, там он трудился первым помощником капитана на теплоходах «Сибирцево», «Холмск».

Скоропостижно скончался 5 июля 1981 года в Холмске.

Семья 
 Вдова — Светлана Митрофановна Николаева (род. 12 июня 1938) — бухгалтер
 Сын — Игорь Николаев (род. 17 января 1960) — певец, композитор, поэт и музыкант
 Внучки — Юлия (род. 27 октября 1978) — врач, живёт в США, и Вероника (род. 8 октября 2015)

Творчество 
Николаев публиковался в журнале «Дальний Восток», в сборниках «Сахалин», «Родной Сахалин».

Библиография 
 1961 — «Романтика моря»
 1969 — «О солнце и о тебе»
 1970 — «Навеки твой»
 1974 — «Начистоту»
 1979 — «Морская душа»
 1984 — «Сердце помнит»
 2005 — «Я люблю тебя, слышишь?»
 2005 — «Остров Юрий»

Наследие 
В 1999 году именем поэта названа центральная районная библиотека Холмска.

В 2001 году утверждена ежегодная литературная премия имени Юрия Ивановича Николаева.

Примечания

Литература

Ссылки 

Члены Союза писателей СССР
Члены Союза журналистов СССР
Члены КПСС
Писатели и поэты Сахалина
Игорь Николаев
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС